Херциана Матмуя, также известная как Херсиана Матмуя или Херси Матмуя (; род. 1 февраля в 1990 году, Кукес, Народная Республика Албания) — албанская певица, которая представляла Албанию на конкурсе песни «Евровидение 2014», с песней «One Night’s Anger». Херси не прошла в финал.

Примечания 

Певцы и певицы Албании
Авторы-исполнители Албании
Певцы и певицы на албанском языке
Участники «Евровидения-2014»
Представители Албании на «Евровидении»